«Ещё» — четвёртый студийный альбом российского рэп-исполнителя Guf, выпущенный 4 ноября 2015 года.

Об альбоме 
4 октября 2015 года на концерте в Воронеже была презентована совместная с Rigos’ом и Скриптонитом песня «Перспектива». Позже битмейкер Гуфа в своём аккаунте в Твиттере сообщил, что песня не будет включена в альбом. Также на концерте в Воронеже была презентована песня с рабочим названием «Слушать вживую».

13 октября был выпущен клип на песню «Бай» с готовящейся к выходу пластинки.

24 октября была презентована обложка альбома, автором которой является фотограф Scut36, и список композиций, а также объявлена дата выхода альбома — 6 ноября 2015. Продюсированием альбома занимался Андрей «BluntCath» Леман, автор музыки и к предыдущему альбому Гуфа и Ригоса «4:20».

4 ноября, до официального релиза, который был намечен на 6 ноября, на просторах интернета появились практически все треки с альбома. В связи с этим исполнителем было принято решение о запуске продаж на два дня раньше.

Список композиций

Участники записи 
Сведения взяты из буклета альбома.
 Сведение: BluntCath (1—17)
 Мастеринг: «ЦАО Records» (1—17)
 Дизайн обложки: Scut36

 Слова: Guf (1—17), Принцип (10), Slim (8), Птаха (8), Rigos (15), «Каспийский груз» (13)
 Музыка: BluntCath (1—17)

Принимали участие 
 Slim
 Птаха
 Princip
 Rigos
 «Каспийский груз»

Интересные факты 

 Всего выпущено два видеоклипа: «Маугли» и «Бай».
 Интро клипа «Бай» содержит начало трека «Хэллоу».
 Клип «Маугли» снят в Израиле.
 Аудиозапись «Неделя» вопреки своему названию рассказывает только о первых двух днях недели: понедельнике и вторнике. Такое название дано, так как первоначально Guf задумывал написать несколько куплетов на все дни недели.
 Скит «На связи» содержит телефонные разговоры красноярских событий.
 В треке «Трамвай #2» перечисляются реальные имена друзей Алексея Долматова, которые скончались в молодости от последствий наркотических препаратов.
 Ремикс композиции «На таран» записан на альбом «Система» группы CENTR.
 Изначально куплеты песни «На пальме» исполнялись на концертах тура группы CENTR в песне «Красный». В альбомной версии были записаны другие слова.
 «Архив» состоит из заглавной композиции «Приглашение в Зелёный Театр 2014», «Жизнь чудесна», выпущенного на следующий год после релиза альбома, и трека «Нормально» с альбома GuSli II.
 Песня «Хочу ещё» дала название всему альбому. По словам Гуфа, её куплет он напевал в душе, так и пришла идея назвать альбом «Ещё».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Guf’a.
 
 

Хип-хоп-альбомы России
Альбомы Gufа